Старая Станица — название населённых пунктов в России.

Краснодарский край 
 Старая Станица — станица в составе муниципального образования город Армавир.

Ростовская область 
 Старая Станица — хутор в Красновском сельском поселении Каменского района.
 Старая Станица — хутор в Старостаничном сельском поселении Каменского района.
 Старая Станица — хутор в Константиновском районе.
 Старая Станица — станица в Миллеровском районе.
 Старая Станица — хутор в Семикаракорском районе.

См. также 
 Станица